Mazerolles pode referir-se a:

 Mazerolles (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;  
 Mazerolles (Aveyron)
 Mazerolles (Charente)
 Mazerolles (Charente-Maritime)
 Mazerolles (Landes), comuna francesa do departamento das Landes; 
 Mazerolles (Vienne)
 Mazerolles (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;

Desambiguações de topônimos